Карабаниха — название населённых пунктов:

Россия 
 Карабаниха — деревня в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Карабаниха — деревня в Макарьевском районе Костромской области.